Uropterygius är ett släkte av fiskar. Uropterygius ingår i familjen Muraenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ålartade fiskar
Uropterygius